Runga är ett släkte av spindlar. Runga ingår i familjen Synotaxidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Runga